Ву́лиця Дунає́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Дунаєвського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Дунаєвського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Дунаєвського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Дунаєвського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Дунаєвського — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Дунаєвського — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Дунаєвського — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Дунаєвського — вулиця в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей